Cupcake Wars est une émission de télé-réalité culinaire américaine diffusée sur Food Network depuis le  et présentée par Justin Willman. Dans chaque émission, quatre équipes doivent faire face à trois épreuves durant lesquelles ils doivent prouver leur maîtrise en matière de cupcakes. À la fin de chaque épreuve, une équipe est éliminée. L'équipe gagnante remporte la somme de .

Épreuves 
Dans la première épreuve, qui dure 45 minutes, les candidats doivent confectionner un cupcake qui n'est jugé que par son goût, mais qui se doit de respecter un thème et des ingrédients imposés. À la fin de cette épreuve, une première équipe se fait éliminer.

Dans la deuxième épreuve, les candidats ont 75 minutes pour confectionner trois cupcakes différents qui, en plus d'être jugés par leur goût, sont également jugés par leur présentation, qui doit coller au thème imposé en début d'émission. À la fin de cette épreuve, une deuxième équipe se fait éliminer.

Enfin, la troisième épreuve est la plus dure. Dans cette épreuve, les candidats ont deux heures pour préparer , en plus d'une présentation en rapport avec le thème imposé. Ils sont aidés par quatre pâtissières et un menuisier pour le plateau géant qui servira de support pour les cupcakes.

Juges 
Les candidats sont jugées par deux spécialistes :
Candace Nelson, fondatrice de Sprinkles Cupcakes, première pâtisserie spécialement conçue pour les cupcakes.
Florian Bellanger, pâtissier français et cofondateur de Mad-Mac Macarons
Le troisième juge change à chaque émission. Chaque émission participant à un évènement, ce juge y est associé.

Épisodes

Notes et références

Liens externes
 

Émission de télévision produite aux États-Unis
Émission de télévision culinaire